Op het US Open 1983  tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 11 september 1983.

Samenvatting 
Titelhouders Anne Smith en Kevin Curren hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Australische duo Elizabeth Sayers en John Fitzgerald won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Barbara Potter en Ferdi Taygan in drie sets. Het was voor beiden hun eerste titel.

Dit is het enige gemengd dubbelspeltoernooi waarop de Amerikaanse Kimberly Jones-Shaefer verder kwam dan de eerste ronde. Samen met Australiër Syd Ball versloeg zij het zesde reekshoofd Billie Jean King / Trey Waltke en het vierde reekshoofd Sharon Walsh / Dick Stockton en bereikte zij de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaars.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1983